Mogens Krag er navnet på flere personer:

 Mogens Krag (1625-1676) – dansk officer
 Mogens Krag (1673-1724) – dansk officer